

Toponymie

  Olszewek est un village dans la voïvodie de Podlachie.
  Olszewek est un village dans la voïvodie de Mazovie.